Gossip Girl – serie di romanzi scritta da Cecily von Ziegesar
 Gossip Girl – serie televisiva statunitense andata in onda dal 2007 al 2012, basata sull'omonima serie di romanzi
 Gossip Girl – serie televisiva statunitense del 2021, sequel dell'omonima serie del 2007
 Gossip Girl – personaggio dei romanzi e della serie televisiva Gossip Girl
 Gossip Girl: Acapulco – serie televisiva messicana del 2013, basata sull'omonima serie televisiva statunitense
 Gossip Girl: Thailand – serie televisiva thailandese del 2015, basata sull'omonima serie televisiva statunitense